Андре́й Гаври́лов:
* Гаврилов, Андрей Александрович (род. 1985) — российский хоккеист.
 Гаврилов, Андрей Владимирович (род. 1955) — российский пианист и дирижёр.
 Гаврилов, Андрей Петрович (1942—1991) — советский журналист.
 Гаврилов, Андрей Юрьевич (род. 1952) — советский и российский журналист, издатель, переводчик.